Катрін Флоран (; *) — квебекська комедійна акторка, сестра Елен Флоран.

Фільмографія

Посилання 
 

Канадські кіноакторки